Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1928 s-a desfășurat în perioada 7 - 12 august 1928, la Amsterdam în Olanda. Au fost 8 probe sportive, în care au participat 144 concurenți din 29 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Italia, Argentina și Olanda.

Podium

Clasament medalii 

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1928
1924